Estoril Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Estoril Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–6 maja 2012 roku w Estoril na kortach ziemnych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2012 w tenisie ziemnym
2012